Біле море

Топоніми

Моря 
 Біле море — море Північного Льодовитого океану.
 Біле море — турецька і кримсько-татарська назва Середземного моря.
 Біле море — болгарська, македонська, сербська і хорватська назва Егейського моря.

Біле Море — селище.